Кассен — фамилия. Известные носители:

 Кассен, Барбара
 Кассен, Рене